Lifan X60 — компактный кроссовер, запущенный в производство в Китае в 2011 году. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра, 5-ступенчатой коробкой передач и передним приводом. . В отличие от Toyota RAV4 и многих других кроссоверов, Lifan X60 имеет только передний привод.

Lifan X60 был представлен на обзор журналу «За рулем». Из плюсов журналисты отметили: хорошую эргономику, просторный трансформируемый салон, достаточно качественные материалы отделки, богатое оснащение, доступная цена. Из минусов: вялую динамику, управляемость и тормоза.

Lifan X60 получил весьма негативные оценки от обозревателей Авторевю, обративших внимание на низкое качество сборки и материалов, а также спорные с точки зрения безопасности инженерные решения. По результатам краш-тестов Chinese New Car Assessment Program (C-NCAP) модель получила четыре звезды.

Производство 
В России автомобиль собирался в Черкесске на заводе Derways с 2012 по 2018 гг. Завод Derways собирал Lifan X60 из деталей поставляемых из Китая и осуществлял покраску, сварку и сборку кузова.

I-рестайлинг 
I-рестайлинг был сделан в 2015 году.
Lifan X60 обзавелся вариатором
В ходе рестайлинга была изменена:
 Радиаторная решетка
 Задняя оптика
 Пластмассовая накладка на арки колес(не на всех )

Основные характеристики:

Динамические показатели:

Примечания 

Автомобили Lifan